Moral é um conceito de ética e filosofia.

Também pode se referir a:
Moral (literatura)
Moral (espírito de corpo)